Лига Европы УЕФА 2020/21 — 50-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 12-й под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске, где проведение финала турнира ранее ожидалось в 2020 году, но было перенесено из-за пандемии COVID-19 и последовавших вследствие этого изменений структуры плей-офф предшествующего сезона.

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2020/2021 (составы)

В розыгрыше Лиги Европы 2020/2021 годов приняли участие 213 команд 55-ти футбольных ассоциаций УЕФА. Количество мест распределилось согласно таблице коэффициентов УЕФА:
 Ассоциации с рангом 1—50 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 3 команды
 Ассоциации с рангом 51—55 заявляют по 2 команды
 Лихтенштейн заявляет 1 команду
 55 команд, вылетевших на разных стадиях розыгрыша Лиги чемпионов 2020/2021

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и, соответственно, распределение мест в Лиге Европы 2019/2020 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2014/2015 до сезона 2018/2019 включительно.

Список участников

Участники, снятые с турнира 
  Панатинаикос (4-е)  — дисквалификация УЕФА из-за просроченных финансовых задолженностей в 2018 году.

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки были проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Квалификация

Предварительный раунд

Групповой этап 

В групповом этапе участвуют 48 клубов, разделённые на двенадцать групп по четыре команды, с условием того, что команды из одной страны не могут встретиться друг с другом. 

Для жеребьёвки команды будут посеяны в четыре корзины согласно клубным коэффициентам. В каждой группе команды играют друг против друга дома и на выезде. Победители групп и команды, занявшие второе место, выходят в 1/16 финала. Жеребьёвка группового этапа прошла 2 октября в швейцарском Ньоне. Матчи пройдут с 22 октября по 10 декабря.

Всего в групповом этапе сыграли 48 команд: 18 команд начали непосредственно с группового этапа, также к ним добавились 21 победитель раунда плей-офф Лиги Европы (8 из чемпионского пути, 13 из пути представителей лиг) и 9 команд, выбывших из розыгрыша Лиги Чемпионов (3 из 3-го квалификационного раунда пути представителей лиг, 6 из раунда плей-офф).

Начиная с группового этапа зрителям разрешили присутствовать на стадионах. Количество зрителей ограничено 30% от максимально разрешённой вместимости стадиона, а болельщики гостей не будут допущены на игры до дальнейшего уведомления. Матчи не могут проводиться со зрителями там, где этого не позволяют местные власти, а лимит в 30% может быть достигнут только если лимит, установленный местными властями, не ниже, в этом случае будет применяться наименьший лимит. Так же, с группового этапа командам разрешат проводить по 5 замен во время матча в 3 временных слота, а заявка на матчи увеличена до 23 человек. 

Система VAR не была введена на групповом этапе, как планировалось изначально. 

 1-я корзина:
  Арсенал 91.000
  Тоттенхэм 85.000
  Рома 80.000
  Наполи 77.000
  Бенфика 70.000
  Байер 04 61.000
  Вильярреал 56.000
  ЦСКА Москва 44.000
  Брага 41.000
  Гент 39.500
  ПСВ 37.000
  Селтик 34.000

 2-я корзина:
  Динамо (Загреб) 33.500
  Спарта (Прага) 30.500
  Славия 27.500
  Лудогорец 26.000
  Янг Бойз 25.500
  Црвена звезда 22.750
  Рапид (Вена) 22.000
  Лестер 22.000
  ПАОК 21.000
  Карабах 21.000
  Стандард 20.500
  Реал Сосьедад 20.456

 3-я корзина:
  Гранада 20.456
  Милан 19.000
  АЗ 18.500
  Фейеноорд 17.000
  АЕК Афины 16.500
  Маккаби Т-А 16.500
  Рейнджерс 16.250
  Молде 15.000
  Хоффенхайм 14.956
  ЛАСК 14.000
  Хапоэль Беэр-Шева 14.000
  ЧФР Клуж 12.500

 4-я корзина:
  Заря 12.500
  Лилль 11.849
  Ницца 11.849
  Риека 11.000
  Дандолк 8.500
  Слован 8.000
  Антверпен 7.580
  Лех 7.000
  Сивасспор 6.720
  Вольфсберг 6.585
  Омония (Никосия) 5.350
   ЦСКА София 3.475

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Сетка турнира

1/16 финала 
Жеребьёвка 1/16 финала была проведена 14 декабря 2020 года. Первые матчи сыграны 18 февраля, а ответные — 24 и 25 февраля 2021 года.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Финал турнира прошёл 26 мая 2021 года на стадионе «Гданьск» в польском Гданьске. Номинальный «хозяин» финала («домашняя команда») был определён 19 марта 2021 года после жеребьёвки четвертьфиналов и полуфиналов.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2020/2021
 Суперкубок УЕФА 2021

Примечания 

 
2021
Европейский футбол в сезоне 2020/2021